La Force des ténèbres, roman de l'écrivain néerlandais Louis Couperus, publié en 1900.
 La Force des ténèbres (Night Must Fall) est une pièce de théâtre britannique d'Emlyn Williams, créée en 1935, adaptée deux fois au cinéma : 
 La Force des ténèbres, film américain réalisé par Richard Thorpe en 1937.
 La Force des ténèbres, film britannique réalisé par Karel Reisz en 1964.